Hugo odkazuje na:

 Hugo – křestní jméno 
 Cena Hugo – cena každoročně udělována nejlepším dílům žánrů science fiction a fantasy
 HUGO (Human Genome Organisation) – organizace, která se podílela na Projektu lidského genomu
příjmení
 Victor Hugo – francouzský spisovatel